Заречное муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Нижнеудинском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Заречье.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 366 человек, в том числе 172 мужчины и 194 женщины.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты:
 Заречье

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеудинского района
Сельские поселения Иркутской области